Founder’s Medal steht für folgende Medaillen:

 Founder’s Medal (RGS), von der Royal Geographical Society vergeben (seit 1832)
 Founder’s Medal (RSAI), von der Regional Science Association International vergeben (seit 1978)